

Nom de famille 

 Bénédicte Atger, cavalière d'endurance française.
 Daniel Atger (1923-1988), pasteur français.
 Gabrielle Atger (née en 1981), actrice française.
 Virginie Atger (née en 1984), cavalière d'endurance française.

Toponymie 
 Laval-Atger est une commune française, située dans le département de la Lozère en Occitanie.